

Patronyme Roedel et Rödel 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Auguste Roedel, (1859-1900), illustrateur, affichiste, caricaturiste, aquarelliste et lithographe français ;
 Mark-Oliver Rödel, (1965- ), herpétologiste allemand ;
 Patrick Rödel, universitaire et écrivain français demeurant à Bordeaux :

Toponymie
 Roedel, est un lieu-dit de la commune alsacienne d'Obernai.

Homonymie de patronyme